Ivan Alerić (novinar) (1961.  1992.), hrvatski tiskovni i televizijski novinar, urednik, dokumentarist, sveučilišni profesor, vojnik Hrvatske vojske
 Ivan Alerić (liječnik i književnik) (1963.), hrvatski liječnik i pjesnik